Lodi kan syfta på:

 Slaget vid Lodi – ett slag mellan franska och österrikiska trupper under första koalitionskriget utanför Lodi 1796

Geografi

Estland 

 Loodi, ort, Viljandi län, Paistu vald,

Italien 

 Lodi (provins), provins, Lombardiet, 
 Lodi, kommun, Lombardiet, Provincia di Lodi,

Turkiet 

 Lodi (subdistriktshuvudort), Siirt,

USA 

 Lodi, New Jersey, ort, Bergen County, 
 Lodi, New York, ort, Seneca County, 
 Lodi, Ohio, ort, Medina County, 
 Lodi, Wisconsin, ort, Columbia County, 
 Lodi, Kalifornien, ort, San Joaquin County, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar
Robotskapade USAförgreningar